A mezőkövesdi 5-ös jelzésű autóbuszok a Dózsa György utca 3. és a Gyógyfürdő között közlekednek. A járatot Mezőkövesd autóbuszvonal-hálózatának részeként a Volánbusz üzemelteti.

Közlekedése 
A busz egyfajta gerincjárat jelleget lát el (már amennyire egy 16 ezer lakosú kisváros esetében beszélhetünk ilyenről), indításszáma kimagaslik a kisváros egy-két indítással rendelkező járatai közül. A városközpont keleti szélén található, lakótelepi jellegű Dózsa György utcát köti össze a főúton, majd a 3-as úton haladva a város fő idegenforgalmi nevezetességével, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdővel. Több betétjárattal is rendelkezik: az 5C a vasútállomásra is betér, illetve az üdülőterületet teljesen feltárja, az 5D a vasútállomásra tér be, az 5E csak az állomásig közlekedik a lakóteleptől, az 5F nem tér be az állomásra, de feltárja az üdülőterületet, míg az 5Y a Vajda János utcai lakótelepet is kiszolgálja. Ez a város legmagasabb fordulószámú járata.

Megállóhelyei

! Menetidő (perc) (↓)
! Megállóhely
! Menetidő (perc) (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||10
|align=left|
|-
|1|| Gimnázium||9
|align=left|
|-
|2|| Szent László tér||8
|align=left|
|-
|∫|| Mátyás király utca 87.||6
|align=left|
|-
|4|| Cukrászüzem||∫
|align=left|
|-
|5|| Katolikus Iskola||5
|align=left|
|-
|6|| Mátyás király utca 10.||4
|align=left|
|-
|7|| ||3
|align=left|
|-
|10|| Gyógyfürdővégállomás||0
|align=left|
|}

Források 
Mezőkövesdi helyi buszmenetrend
Vonalhálózati térkép

Mezőkövesd autóbuszvonalai